Il doppio del torneo di tennis Tampa Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tony Giammalva e Steve Meister che hanno battuto in finale Eric Fromm e Drew Gitlin 3–6, 6–1, 7–5.

Teste di serie 

 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (semifinali)
 John Alexander /  John Fitzgerald (quarti di finale)

 Marty Davis /  Matt Mitchell (semifinali)
 Tony Giammalva /  Steve Meister (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tampa Open 1983